Marin Cilic (Kroatien) var regerande mästare men blev utslagen i den första omgången av japanen Kei Nishikori. Stanislas Wawrinka, Schweiz, vann finalen mot Xavier Malisse (Belgien) med 7-5, 4-6, 6-1.

Seedning

  Tomáš Berdych (Semifinal)
  Marin Cilic (Första omgången)
 ''' Stanislas Wawrinka (Mästare)
  Richard Gasquet (Andra omgången)

<li>  Jeremy Chardy (Första omgången)
<li>  Janko Tipsarevic (Semifinal)
<li>  Xavier Malisse (Final)
<li>  Robin Haase (Kvartsfinal)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Nedre halvan

Källor
 ATPWorldTour.com - Lottning

Aircel Chennai Open 2011